Якупов () — російське та татарське прізвище.

Відомі носії:
 Якупов Назим Мухаметзянович (1928—2009) — український історик.
 Якупов Микола Якупович (1920—1999) — радянський офіцер, підполковник медичної служби, Герой Радянського Союзу.
 Якупов Наїль Раїлович (1993) — російський хокеїст.
 Якупов Назим Мухаметзянович (1928—2009) — український історик, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки Української РСР,  Герой Радянського Союзу.
 Якупов Олександр Миколайович (1951) — радянський і російський диригент, баяніст.
 Якупов Харіс Абдрахманович (1919—2010) — радянський та російський художник. Народний художник СРСР.

Російські прізвища тюркського походження
Татарські прізвища